przybliżenie bieguna plazmowego (Plasmon Pole Approximation)
 Przegląd Piosenki Aktorskiej, nie mylić z OPPA (Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej)